De 1500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2016/2017 ging van start op 13 november 2016 in Harbin en eindigde in Stavanger op 12 maart 2017. De Rus Denis Joeskov was de titelverdediger. Hij werd twee achter de Nederlander Kjeld Nuis.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Harbin

Nagano

Astana

Heerenveen

Berlijn

Stavanger

Mannen 1500 meter
2016/2017